Die Badminton-Weltmeisterschaft 2007 hat in der Zeit vom 13. bis 19. August 2007 in Kuala Lumpur, Malaysia stattgefunden. Austragungsort war das 16.000 Zuschauer fassende Stadium Putra im National Sports Complex, dem malaysischen Nationalstadionkomplex in Bukit Jalil (ca. 20 km südlich von Kuala Lumpur). Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Hauptrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Weblinks 
 Offizielle Website
 tournamentsoftware.com

2007
Weltmeisterschaft 2007
Weltmeisterschaft 2007/Mixed